Онтэ́рио () — город в округе Сан-Бернардино в южной Калифорнии, США. Численность населения города составляет 163 924 человека (2010). Город находится на юге округа и является четвёртым по населению в нём.

История 
До прихода колонизаторов эти земли были заселены индейцами племени тонгва. В этих местах побывали Хуан Баутиста де Анса и Джедедайя Смит.

В 1881 году территория современного города была куплена братьями Чаффи, которые основали город и организовали подвод воды и дренаж. Он получил название их родной провинции Онтарио, они задумывали его как «сухой» и запретили продажу и производство спиртного на его территории.

Онтарио привлекал фермеров, а также больных жителей востока своим сухим климатом. Чтобы продемонстрировать богатство города, на вокзале был создан большой фонтан, который работал только во время прихода поездов. Уже в 1891 году Онтэрио получил статус города.

География 
Онтэрио находится в 56 км восточнее Лос-Анджелеса.

Демография 
По данным переписи 2010 года после долгого периода демографического роста население Онтэрио начало уменьшаться и сейчас равняется  человека. Плотность населения составляет . В городе проживает  (51,0 %) белых,  (6,4 %) афроамериканцев, 8453 (5,2 %) азиатов, 1686 (1 %) индейцев, 514 (0,3 %) выходцев с островов Тихого океана.  человек принадлежит к другим расам, а  к смешанным расам.

Экономика 
В городе находится один из ключевых аэропортов Калифорнии  (IATA: ONT, ICAO: KONT), который обеспечивает городу 7 700 рабочих мест. По данным за 2008 год аэропорт использовали 6,2 миллионов пассажиров.

Город является одним из основных центров логистики в регионе, здесь находится крупное представительство компании United Parcel Service на 3 500 работников. Большие площади в городе заняты под центры доставки и маленькие фирмы.

Примечания 

Города Калифорнии
Населённые пункты округа Сан-Бернардино